Scott Anderson (ur. 1954) – australijski żeglarz
 Scott Anderson (ur. 1989) – amerykański kierowca
 Scott Anderson – amerykański pisarz i dziennikarz
 Scott S. Anderson – amerykański reżyser

Zobacz też 
 Paul William Scott Anderson